San Giacomo kan syfta på:

Geografi

Albanien 

 Shijak (kommunhuvudort i Albanien), Durrës prefektur, Rrethi i Durrësit,

Italien 

 San Giacomo degli Schiavoni
 San Giacomo delle Segnate
 San Giacomo Filippo
 San Giacomo Vercellese
 San Giacomo (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Cosenza, lat 39,53, long 16,46), 
 San Giacomo (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Cosenza, lat 39,50, long 16,11), 
 San Giacomo (ort i Italien, Trentino-Alto Adige, Bolzano, lat 46,97, long 11,60), 
 San Giacomo (ort i Italien, Trentino-Alto Adige, Bolzano, lat 47,01, long 12,01), 
 San Giacomo (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Perugia, 
 San Giacomo (ort i Italien, Abruzzo), Provincia di Teramo, 
 San Giacomo (kommunhuvudort), Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 
 San Giacomo (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Sondrio), 
 San Giacomo (ort i Italien, Trentino-Alto Adige, Bolzano, lat 46,46, long 11,33), 
 San Giacomo (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Brescia), 
 San Giacomo (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Benevento), 
 San Giacomo (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo, lat 44,29, long 7,88), 
 San Giacomo (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Salerno), 
 San Giacomo (ort i Italien, Ligurien), Provincia di Savona, 
 San Giacomo (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo, lat 44,72, long 7,90), 
 San Giacomo (ort i Italien, Veneto), Provincia di Venezia, 
 San Giacomo (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Mantova), 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar